Revlarna kan syfta på:
Bengtskäret och Revlarna, Vasa, Österbotten,  (1,4 km²)
Revlarna, Karleby, Mellersta Österbotten,  (1 ha)